Legrain är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Georges Legrain (1865–1917), fransk egyptolog
 Paul Maurice Legrain (1860–1939), fransk läkare

Franska efternamn